El B.A. Rock fue el primer festival de música rock que tuvo la Argentina. Se realizaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una duración promedio de 7 días.

Historia 
A mediados de los años 60, Argentina se encontraba bajo la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Por aquellos años, las autoridades gubernamentales, no veían con buenos ojos ciertas expresiones artísticas, y menos aún la incipiente escena del rock argentino. El Cordobazo y las puebladas ulteriores, junto al secuestro y posterior ejecución del general Aramburu perpetrado por Montoneros, debilitarían al gobierno militar y fueron algunos de los factores que llevaron al reemplazo de Onganía en junio de 1970.

En este contexto, en febrero de 1970, el periodista y editor Osvaldo Daniel Ripoll publicaría el primer número de la revista Pelo. Ripoll, a fines de los años 1960 se desempeñaba como secretario de redacción de la revista Pinap. En noviembre de 1969 fue partícipe también del primer gran festival del rock argentino, el Festival Pinap de la Música Beat y Pop 69'''. 

Ripoll, además de dirigir la Pelo organizaría los multitudinarios festivales B.A.Rock de 1970, 1971, 1972 y 1982, que contaron con la presencia de gran cantidad de artistas del rock argentino, y que quedaron documentados en las películas Rock hasta que se ponga el sol (Aníbal Uset, 1972), y Buenos Aires Rock (Héctor Olivera, 1982). Realizó además, el B.A.Rock Acusticazo, cuya grabación en vivo se convirtió en el primer unplugged'' de Iberoamérica, y en el que debutaron discográficamente León Gieco, Raúl Porchetto, David Lebón y otros artistas luego considerados como "padres" del "rock nacional".

Fechas 
 1970 — B.A. Rock I
 1971 — B.A. Rock II
 1972 — B.A. Rock III
 1982 — B.A. Rock IV
 2017 — B.A. Rock V

Véase también 
 Pepsi Music
 Salamanca Rock
 Quilmes Rock
 Cosquín Rock
 Personal Fest
 Metal Rock Festival
 La Cumbre Del Metal
 Festival de Woodstock

Referencias 

Festivales de rock de Argentina
B.A. Rock